In Nederland zijn er drie plaatsen met de naam Oostrum:
Oostrum (Friesland), in de gemeente Noardeast-Fryslân
Oostrum of Eestrum (Groningen), oude naam voor Eenumerhoogte
Oostrum (Limburg), in de gemeente Venray